L'Espiègle au grand cœur est un album spécial du journal Spirou paru en novembre 1943 pour contourner l'interdiction de parution de l'hebdomadaire.

Historique

Contenue

Source 
 Sur le site Tout-Spirou

Supplément du journal Spirou